Savignac kan syfta på:
 Savignac, Aveyron
 Savignac, Gironde